Els districtes de Moçambic formen el segon nivell de la subdivisió de Moçambic per sota del nivell provincial. A la següent llista es descriuen els 141 districtes amb els cinc districtes de la ciutat de la capital, Maputo.

Referències

Enllaços externs 
 Districtes de Moçambic, Statoids.com